A muzsika hangja (1959), amerikai musical
 A muzsika hangja (1965), Robert Wise filmje